Соревнования по вольной борьбе в рамках VII летней Спартакиады народов СССР проходили в Москве с 24 по 28 июля 1979 года. Одновременно турнир имел статус 35-го Чемпионата СССР по вольной борьбе. В соревнованиях участвовало 155 борцов.

Медалисты

Примечания

Литература 
 Классическая и вольная борьба. Справочник / Сост. Н. И. Мягченков — : Физкультура и спорт, 1984;
 Панорама спортивного года 1979 / Сост. А. Н. Корольков — : Физкультура и спорт, 1980.

Июль 1979 года
Соревнования по борьбе в Москве
Спорт в России в 1979 году
1979 год в Москве
Чемпионаты СССР в 1979 году